Bolan – przełęcz w Pakistanie
 Dystrykt Bolan – dystrykt w Pakistanie
Osoby noszące nazwisko Bolan:
 Marc Bolan – członek zespołu T. Rex
 Rachel Bolan – basista amerykańskiego zespołu Skid Row